— японский го-профессионал 9 дана, обладатель японских титулов го кисэй, хонъимбо, тэнгэн, госэй.

Биография 
Учителем Наоки Ханэ стал его отец, также профессиональный игрок в го Ясумаса Ханэ. Наоки получил ранг 1 профессионального дана в 1991 году в возрасте 15 лет, высший разряд — 9 дан — он получил 25 июля 2002 года после удачного выступления в турнире Оотэаи, тем самым он установил рекорд по самому быстрому получению ранга от 1 до 9 дана (за 11 лет и 3 месяца). Вместе с Синдзи Такао, Тё У и Кэйго Ямаситой составляет так называемую группу «четырёх императоров» современного японского го. С 2003 по 2005 годы Наоки Ханэ проиграл 15 матчей подряд игрокам из Китая и Южной Кореи, что стало своеобразным антирекордом и отмечалось как символ упадка японского го и конца эпоки доминирования японцев на международной го-арене. Однако в 2009 году он стал единственным японцем, победившим корейских и китайских игроков в розыгрыше командного международного турнира — кубка Nongshim. Является текущим обладателем титула госэй (2011).

Титулы 
Наоки Ханэ занимает 11 место по количеству заоёванных им титулов го в Японии.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Наоки Ханэ на сайте GoGameWorld
 Наоки Ханэ на сайте Нихон Киин
 Наоки Ханэ в библиотеке сэнсэя
 Партии Наоки Ханэ

Игроки го Японии